Corazón salvaje - telenovela mexicana de 1966.
Corazón salvaje - telenovela mexicana de 1977.
Corazón salvaje - telenovela mexicana de 1993.
Corazón salvaje - telenovela mexicana de 2009.